(The) Dark Knight kan syfta på:

Batman
 Dark Knight – ett vanligt smeknamn för superhjälten Batman

Serietidningar
 Batman: Legends of the Dark Knight – en serietidning 1989-2007
 Batman: The Dark Knight – en serietidning av David Finch, startad 2011
 Batman: The Dark Knight Returns – seriealbum från 1987 av Frank Miller, se Batman – mörkrets riddare

Filmer och spel
 The Dark Knight (film) – en film från 2008 av Christopher Nolan
 Batman: The Dark Knight (datorspel) –  – ett icke släppt datorspel
 The Dark Knight Rises – en film från 2012 av Christopher Nolan, uppföljare till filmen från 2008
 Dark Knight (TV-serie) – eller Fantasy Quest, en medeltida TV-serie från 2000–2002 med Todd Rippon
 Batman: The Dark Knight Returns (film, 2012) – en film i två delar från 2012–2013 baserad på seriealbumet Batman – mörkrets riddare

Åkattraktioner
 The Dark Knight Coaster – en berg- och dalbana på flera Six Flags-nöjesparker